

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alfred Nerincx, (1872-1943), fut homme politique belge ;
 Edmond Nerincx, (1846-1917), fut homme politique belge ;

Homonymie
Homonymie de patronyme